Third Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Third Lake (Valdez-Cordova), Alaska 
 Third Lake (Kenai Peninsula Borough, Tyonek), bei Tyonek im Kenai Peninsula Borough, Alaska 
 Third Lake (Ketchikan Gateway Borough), Alaska 
 Third Lake (Kalifornien), Inyo County, Kalifornien 
 Third Lake (See, Illinois), im Lake County, Illinois 
 Third Lake (Aroostook County, Sly Brook Lakes), einer der Sly Brook Lakes im Aroostook County, Maine 
 Third Lake (Aroostook County, Wallagrass Lakes), einer der Wallagrass Lakes im Aroostook County, Maine 
 Third Lake (Hancock County, Maine), Maine 
 Third Lake (Piscataquis County, Maine), Maine 
 Third Lake (Washington County, Maine), Maine 
 Third Lake (Baraga County, Michigan), Michigan 
 Third Lake (Chippewa County, Michigan), Michigan 
 Third Lake (Hillsdale County, Michigan), Michigan 
 Third Lake (Humboldt Township, Marquette County), Michigan 
 Third Lake (Iron County, Michigan), Michigan 
 Third Lake (Mecosta County, Michigan), Michigan 
 Third Lake (Montcalm County, Michigan), Michigan 
 Third Lake (Newaygo County, Michigan), Michigan 
 Third Lake (Carlton County, Minnesota), Minnesota 
 Third Lake (Cass County, Minnesota), Minnesota 
 Third Lake (Chisago County, Minnesota), Minnesota 
 Third Lake (Clearwater County, Bagley), bei Bagley im Clearwater County, Minnesota 
 Third Lake (Clearwater County, Butcher Knife Creek), am Butcher Knife Creek im Clearwater County, Minnesota 
 Third Lake (Polk County, Minnesota), Minnesota 
 Third Lake (St. Louis County, Cloquet Valley State Forest), im Cloquet Valley State Forest, Minnesota 
 Third Lake (St. Louis County, Superior National Forest), im Superior National Forest, Minnesota 
 Third Lake (Essex County, New York), New York 
 Third Lake (Fulton County, New York), New York 
 Third Lake (Herkimer County, Bisby Lakes), einer der Bisby Lakes im Herkimer County, New York 
 Third Lake (Ulster County, New York), New York 
 Third Lake (Warren County, New York), New York 
 Third Lake (Oregon), Linn County, Oregon 
 Third Lake (Washington), King County, Washington 
 Third Lake (Brown County, Wisconsin), Wisconsin 
 Third Lake (Oneida County, Wisconsin), Wisconsin 
 Third Lake (Trempealeau County, Wisconsin), Wisconsin 
 Third Lake, Südostteil des Pine Lake (Marquette County), Michigan 
 Third Lake, Teilsee der Fulton Chain Lakes im Herkimer County, New York 

Third Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Third Lake (Ort, Illinois), Ort im Lake County, Illinois

Third Lake steht für:
 Third Lake Dam, Staudamm in Illinois, siehe Twin Lakes (Paris, Illinois)
Siehe auch:
Third Connecticut Lake